Csehország
Nebovidy, település a Brno-vidéki járásban
Nebovidy, település a Kolíni járásban